Чон Джэ Иль (; ) — южнокорейский композитор. Известен, прежде всего, как композитор саундтреков к фильму «Паразиты» режиссёра Пон Джун Хо и веб-сериалу «Игра в кальмара» режиссёра Хван Дон Хёка. За музыку к фильму «Паразиты» был удостоен премии Buil Film Awards и Большой колокол, а за сериал «Игра в кальмара» премии Baeksang Arts Awards и Hollywood Music in Media Awards.

Биография 
Родился 7 мая 1982 года в Сеуле. В три года впервые сел за пианино, в девять лет начал играть на гитаре, а в 13 лет разместил объявление в музыкальном журнале «Hot music» о поиске бас-барабанов и вокалиста для исполнения музыки в стиле, похожем на британскую хэви-метал группу Carcass. Окончил Сеульскую джазовую академию. Дебютировал в качестве бас-гитариста группы Gigs (в которую также входили Чон Вон Ён, вокалист Ли Джук и гитарист Хан Сан Вон) в ноябре 1999 года. В 2003 году выпустил свой первый сольный альбом Tear Flower. В 29 лет прошёл службу в армии. В апреле 2018 года играл на фортепиано на Межкорейском саммите.

Дискография

Музыка к фильмам

Музыка к сериалам

Награды и номинации

Примечания 

Композиторы Республики Корея
Пианисты Республики Корея
Музыкальные продюсеры Республики Корея